Babenko kan som auktorsförkortning betyda:

 Anatoly B. Babenko
 Babenko

Robotskapade auktorsförkortningar